Acamatanga ou Acamutanga pode se referir duas espécies de papagaio:
Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva)
Chauá (Amazona rhodocorytha)

Veja também outras espécies de papagaio:
 género Amazona.
Desambiguação